Personen
 Gijs van der Wiel, Nederlands ambtenaar
 Gregory van der Wiel, Nederlands voetballer
 Jaap van der Wiel, Nederlands voetballer
 Jan van der Wiel, Nederlands schermer en militair
 John van der Wiel, Nederlands schaakgrootmeester
 Jorinus van der Wiel, Nederlands wielrenner

Overig
 Team Okkinga Communicatie, schaatsploeg dat eerder werd gesponsord door Van der Wiel
 KV Drachten/Van der Wiel, korfbalvereniging uit Drachten